Flakkebjerg Herred har flere betydninger:

 Vester Flakkebjerg Herred med Holsteinborg og Skælskør var et herred i det tidligere Sorø Amt.
 Øster Flakkebjerg Herred med Herlufsholm var et herred i det tidligere Sorø Amt.

De to herreder var oprindeligt ét herred i Sjællands Vestersyssel.